

Cinema 
 Claude – film del 1993 diretto da Cindy Lou Johnson

Geografia 
 Claude – centro abitato del Texas, Stati Uniti d'America
 Claude – area non incorporata della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America

Onomastica 
 Claude – forma inglese e francese del nome proprio di persona Claudio
 Claude – forma francese del nome proprio di persona Claudia